El término A-10 puede referirse a:

 La autovía A-10 de la Barranca en España.
 El avión estadounidense A-10 Thunderbolt II.
 La Atlantic Ten Conference.
 Al misil alemán A9/A10.